Dalrymple est un nom propre anglo-saxon qui peut désigner

Toponyme
 Dalrymple, une ville écossaise située dans le South Ayrshire

Patronyme 

 Alexander Dalrymple (1737-1808), géographe britannique ;
 Hew Dalrymple (1750-1830), général britannique ;
 William Haddock Dalrymple (1856-1925), vétérinaire britannique ;
 Sir Harley Hugh Dalrymple-Hay (1861-1940), ingénieur civil britannique ;
 Frederick Dalrymple-Hamilton (1890-1974), amiral britannique.